Р441 — российская автомобильная дорога регионального значения Мухоршибирь — Бичура — Кяхта. Длина — 222,1 км. Проходит по территории Мухоршибирского, Бичурского и Кяхтинского районов Республики Бурятия, где имеет идентификационный номер 03А-004.

Начинается ответвлением от федеральной автомагистрали  «Байкал» в 2,5 км к северу от села Мухоршибирь. Оканчивается на юго-востоке города Кяхта, соединением с Кяхтинским трактом — федеральной автомагистралью , в 1 км северо-западнее МАПП «Кяхта».

Маршрут 
(в скобках — расстояние до центра населённого пункта)

Мухоршибирский район 
 0 км — автомагистраль «Байкал», АЗС
 4-й км — у северной окраины села Новый Заган отворот налево на село Мухоршибирь
 5-й км — в центральной части села Новый Заган пересечение с автодорогой местного значения Мухоршибирь — Балта
 7-й км — село Старый Заган
 24-й км — Заганский перевал (Заганский хребет), граница Мухоршибирского и Бичурского районов

Бичурский район 
 38-й км — отворот налево на улус Дабатуй (2,7 км) и далее на Хонхолой (28 км)
 42-й км — улус Шибертуй
 49-й км — отворот направо на улус Гутай (5,5 км)
 56-й км — отворот налево на село Усть-Заган (7 км)
 63-й км — отворот налево на село Поселье (7 км)
 64-й км — мост через реку Хилок
 66-й км — примыкание слева региональной автодороги 03К-005 Малый Куналей — Узкий Луг — граница с Забайкальским краем, на которой АЗС (1,2 км), село Малый Куналей (3 км)
 82-й км — село Бичура
 93-й км — отворот налево к улусу Дунда-Киреть (1,8 км)
 95-й км — село Ара-Киреть, слева
 103-й км — отворот направо на село Верхний Мангиртуй (10 км)
 105-й км — улус Хаян, справа
 120-й км — село Окино-Ключи, примыкание справа региональной автодороги 03К-006 Улан-Удэ — Тарбагатай — Окино-Ключи
 126-й км — отворот направо на Окино-Ключевский угольный разрез (1 км)
 131-й км — отворот направо на улус Средний Харлун (8 км) и посёлок Харлун (6 км)
 134-й км — отворот направо к селу Дэбэн (0,6 км)
 135-й км — отворот направо к селу Подгорное (2,5 км)
 138-й км — граница Бичурского и Кяхтинского районов

Кяхтинский район 
 150-й км — улус Хилгантуй, справа
 160-й км — улус Мурочи,  справа
 168-й км — отворот налево на село Полканово (5 км)
 172-й км — примыкание слева автодорог: 
 1) местного значения — на село Унгуркуй (14 км) и далее на село Тамир (34 км); 
 2) республиканского значения 03К-024 — на посёлок Октябрьский (8 км), и далее на село Малая Кудара (65 км) — граница с Забайкальским краем (67 км)
 174-й км — село Верхние Мурочи, справа
 175-й км — мост через реку Чикой
 176-й км — второй мост через Чикой (левая протока)
 183-й км — отворот направо на село Чикой (1,5 км)
 189-й км — отворот направо на село Дурены (3 км) и Курорт Киран (1 км)
 190-й км — озеро Киран, справа
 201-й км — отворот направо к селу Киран
 211-й км — отворот направо на улус Бурдуны (4 км) и село Усть-Киран (18 км)
 222-й км — пересечение под виадуком с федеральной автомагистралью 
 222 км — город Кяхта, АЗС, соединение с автомагистралью А340 (Кяхтинский тракт)

Примечания 

Автомобильные дороги регионального значения России
Автомобильные дороги Бурятии
Транспорт Кяхтинского района
Бичурский район
Мухоршибирский район